Název Býkov nese:
 Býkov-Láryšov, obec v okrese Bruntál
 Býkov (Býkov-Láryšov) – ves v obci Býkov-Láryšov
 Býkov (Hromnice) – hospodářský dvůr u Hromnice v okrese Plzeň-sever

Související články 
 Býk
 Býkovec (rozcestník)
 Býkovice (rozcestník)
 Bejkovna